Огнете́лки:
 Огнетелки  — отряд оболочников из класса сальп (Thaliacea)
 Огнетелки () — род стрекоз из семейства стрелок